Spirit Lake peut désigner :
 le lac Spirit, un lac de l'État du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 le lac Spirit, un lac de l'État du Colorado aux États-Unis ;
 le lac Spirit, un lac de l'État de l'Iowa aux États-Unis ;
 le lac Spirit, un lac de l'État de l'Utah aux États-Unis ;
 le lac Spirit, un lac de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le lac Spirit, un lac du territoire du Yukon au Canada ;
 Spirit Lake, une ville de l'État de l'Idaho aux États-Unis ;
 Spirit Lake, une ville de l'État de l'Iowa aux États-Unis ;
 le massacre de Spirit Lake, un événement de l'histoire américaine qui s'est déroulé en 1857 à Spirit Lake dans l'Iowa ;
 la réserve indienne de Spirit Lake, une réserve indienne du Dakota du Nord, aux États-Unis.